Par i brott kan syfta på:

 Par i brott (novellsamling) – en novellsamling från 1929 av Agatha Christie
 Par i brott (TV-serie) – en amerikansk tv-serie från 1985 med Cybill Shepherd och Bruce Willis